Тамбурин () — старинный музыкальный барабан цилиндрической формы, а также танец в двудольном размере и музыка к нему.

Тамбурин был известен на юге Франции около XVIII века. Обычно один и тот же исполнитель играл на флейте (похожей на флажолет) и аккомпанировал себе на тамбурине.

Шарль-Мари Видор утверждал, что тамбурин «отличается от обыкновенного барабана сильно вытянутой внешностью и отсутствием резкого звука». Жозэф Баггэрс добавляет, что тамбурин не только длиннее и уже обыкновенного барабана, но, в противоположность ему, имеет струны, натянутые поверх кожи, что и придаёт инструменту свойственную ему «несколько гнусавую глуховатость». Напротив, французский военный дирижёр XVIII века М.-А. Суайе осторожнее. Он просто объединяет эти положения и утверждает, что тамбурин обладает «очень длинным кузовом и часто бывает без струн — sans timbre».

История 

Тамбурин появился приблизительно в XI веке в Провансе во Франции, отсюда его второе назв. — провансальский барабан, по-французски — tambour de Provence или tambourin provençal, по-итальянски — tamburo di Provenza, по-испански — tamboril, по-немецки — provenzalische Trommel, Tabor. Инструмент сохранился по сей день и используется в народной музыкальной практике Южной Франции. В литературных произведениях XI века встречаются упоминания о музыкантах, одновременно играющие на тамбурине и маленькой одноручной флейте га­лу­бе (galoubet), по-немецки Einhandflöte.

Тамбурин име­ет вы­со­кий корпус небольшого диаметра в форме вытянутого цилиндра высотой 60-70 см при ма­лень­ком диа­мет­ре кожаных мембран 30-36 см.

Инструмент бывает двух разновидностей — без струн, звук у такого неопределенной высоты. Тамбурин со звуком определённой высоты имеет струны, которые проходят поверх мембраны и настроены в квинту. Изменяя натяжение струн, музыкант меняет высоту звука такого тамбурина.

Обладая глухим тембром, благодаря удлинённому корпусу инструмента «кбдлу», тамбурин используется композиторами для придания звучанию специфического оттенка. Тамбурин без струн включён в фарандолу 2-й сюиты из музыки Ж. Бизе к драме «Арлезианка», в IX части симфонии «Турангалила» О. Мессиана.

Также существует так называемый ор­ке­ст­ро­вый тамбурин, по немецки Tamburin, по итальянски tamburo basco — ба­ск­ский там­бу­рин. Это круг­лый бу­бен со зве­ня­щи­ми ме­тал­лическими дис­ка­ми в про­ре­зях обе­чай­ки. При­ме­ня­ет­ся в сим­фо­ническом ор­ке­ст­ре.

Похожее на звучание тамбурина используется в вокальной и инструментальной музыке, например «Китайский тамбурин» для скрипки и фортепиано Ф. Крейслера, а также «Я слышу тамбурина звон» для смешанного хора a cappella К. Дебюсси.

В танце 
В классическом балете тамбурином называется маленький бубен с бубенчиками, обычно украшенный ленточками, используемый танцовщиками в различных характерных танцах — чаще всего итальянских (тарантелла, Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро»), а также цыганских (в балете «Эсмеральда») и крестьянских (в балете «Жизель»).

Литература

Примечания

Ссылки 
 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (ЧАСТЬ 11 — БУБЕН и ТАМБУРИН. № 3)

Барабаны